Xanthogaleruca  — род  из подсемейства  в семействе .

Перечень видов 
Некоторые виды рода:
 Xanthogaleruca luteola (O.F. Müller, 1776)
 Xanthogaleruca subcoerulescens (Weise, 1884)

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Козявки
Роды жесткокрылых